Suroît bezeichnet:

 französisches Forschungsschiff, siehe Le Suroît
 Fähre im französischen Überseegebiet Saint-Pierre und Miquelon, siehe Damen Fast RoPax Ferry 5510